FCSB en beter bekend onder de oude naam Steaua Boekarest (Fotbal Club Steaua București), is een Roemeense sportclub uit Boekarest. De club werd in 1947 opgericht als voetbalclub van het leger. De naam was dan ook CCA, de afkorting voor Centrale Leger Sportvereniging. In 1961 veranderde de naam naar Steaua ('de Ster' in het Roemeens). De clubkleuren zijn blauw-rood, sinds 1974 worden thuiswedstrijden gespeeld in het Ghenceastadion. Vele bekende Roemeense voetballers hebben bij Steaua gespeeld.

Geschiedenis
Hoewel de club vele malen Roemeens kampioen werd en ook vele malen de nationale beker won, is Steaua toch vooral bekend als de club die in 1986, als eerste ploeg uit Oost-Europa, de Europacup I won. Het was een verrassing dat Steaua de finale had gehaald en iedereen verwachtte dan ook dat tegenstander FC Barcelona die gemakkelijk zou gaan winnen, want de wedstrijd werd gespeeld in Sevilla, Spanje. Maar na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0–0, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. In die strafschoppenreeks werd Helmuth Duckadam de grote uitblinker, want hij stopte namelijk alle vier de strafschoppen van Barcelona, waardoor Steaua de Europacup won. In 1987 werd ook de strijd om de Europese Supercup gewonnen door met 1–0 te winnen van Europacup II-winnaar Dinamo Kiev.

Ook in 1989 bereikte Steaua de finale van de Europacup I, maar was daarin geen partij voor het ontketende AC Milan, dankzij twee doelpunten van Marco van Basten en twee van Ruud Gullit. De eindstand was 0–4.
Ook de handballers van Steaua bereikten in 1989 de finale van de Europacup I en ook zij ondergingen een vergelijkbaar lot. Thuis werd nog met 30–24 van SKA Minsk (Sovjet-Unie) gewonnen, maar in Minsk gingen Vasile Stinga en teamgenoten met 37–23 ten onder tegen de Wit-Russen.

In 1998 werd de voetbalafdeling zelfstandig van de sportclub CSA Steaua Boekarest en werd zo FC Steaua Boekarest. In 2006 bereikte Steaua de halve finales van de UEFA Cup. In het daaropvolgende seizoen zat Steaua voor het eerst sinds tien jaar weer in de Champions League. Verder dan de groepsfase van de Champions League en de Europa League kwam de club daarna echter niet meer.

Volgens enkele opiniepeilingen is Steaua de populairste club van Roemenië, bijna 50% van de bevolking ziet zich als een supporter. Dinamo Boekarest is haar grootste rivaal.

Hoewel veel Nederlandstaligen de naam van de club uitspreken als "Steaua", is de juiste uitspraak, bij benadering, "Stea-wa". In januari 2014 sleepte het Ministerie van Defensie de club voor de rechtbank en werd uiteindelijk in het gelijk gesteld over dat de naam Steaua en het logo eigendom zijn van het leger. In januari 2015 onthulde de club een nieuw logo met enkel de letters FCSB. Hierna werd een overeenkomst gesloten en mocht de club de naam Steaua en de kleuren weer gebruiken. Toch laaide het conflict hierover weer op en in januari 2017 gaf de rechtbank aan dat de club nooit recht gehad heeft op de naam en identiteit van het oude Steaua maar dat die rechten bij het leger liggen. Ook moest een schadevergoeding van 40 miljoen euro betaald worden voor het misbruik hiervan sinds 2003, het jaar dat George Becali aan het roer kwam. Voorzitter Becali kondigde hierna aan de club SC Fotbal Club FCSB SA, kortweg FCSB te gaan noemen. Deze wijziging vond na het seizoen 2016/17 plaats omdat de Roemeense voetbalbond geen tussentijdse wijzigingen toestaat. De omnisportclub heractiveerde dat jaar ook de voetbalafdeling en CSA Steaua ging in de vierde klasse van start. In 2021 kon de club een tweede opeenvolgende promotie afdwingen naar de Liga II. De rechtszaken met Steaua zijn nog lopende. In juni 2021 werd beslist dat CSA Steaua recht had op de titels van de club van 1947 tot 1998, en niet tot 2003. FCSA heeft nog het recht om in beroep te gaan.

Erelijst

Individuele trofeeën
Verschillende spelers en trainers behaalden een trofee toen ze lid waren van de club:

Topscorer (14)
1956 (Ion Alecsandrescu), 1960, 1961 en 1962 (Gheorghe Constantin), 1964 (Cornel Pavlovici), 1971 (Gheorghe Tătaru), 1982 (Anghel Iordănescu), 1988 (Victor Pițurcă), 1990 (Gavril Balint), 1993 (Ilie Dumitrescu), 1996 (Ion Vlădoiu), 1997 (Sabin Ilie), 2003 (Claudiu Răducanu), 2013 (Raul Rusescu)

Roemeens voetballer van het jaar (10)
1973 en 1975 (Ion Dumitru), 1979 (Ştefan Sameş), 1980 (Marcel Răducanu), 1986 (Helmuth Duckadam), 1987 (Gheorghe Hagi), 2006 (Nicolae Dică), 2012 (Raul Rusescu), 2013 (Vlad Chiricheș), 2014 (Lucian Sânmărtean)

Trainer van het jaar (3)
2005 (Oleh Protasov), 2006 (Cosmin Olăroiu), 2013 (Laurențiu Reghecampf)

Eindklasseringen

|}
Tot 2006/07 stond de Liga 1 bekend als de Divizia A.

In Europa 

Steaua Boekarest speelt sinds 1957 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die FCSB heeft gewonnen zijn dik gedrukt:
Champions League (16x)
1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Europacup I (10x)
1957/58, 1961/62, 1968/69, 1976/77, 1978/79, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90
Europa League (11x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (11x)
1962/63, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1979/80, 1984/85, 1990/91, 1992/93
UEFA Cup (11x)
1977/78, 1980/81, 1991/92, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07
UEFA Super Cup (1x)
1986
Mitropacup (1x)
1958

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 85 (26-11-2021)

Bekende (oud-)trainers
  Constantin Gâlcă
  Anghel Iordănescu
  Ștefan Kovacs
  Cosmin Olăroiu
  Laurențiu Reghecampf
  Ilie Dumitrescu
  Walter Zenga

Internationals
De navolgende spelers kwamen als speler van Steaua Boekarest uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Marius Lăcătuș degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Steaua Boekarest in totaal 65 keer uit voor het Roemeense nationale elftal.

Literatuur 
  Marin Ciuperceanu, Cu echipa de fotbal Steaua pe două continente, Editura Militară, 1972.
  Marin Ciuperceanu, Reporter pentru Steaua, Editura Militară, 1978.
  Horia Alexandrescu, Steaua Campioana Europei, Editura Militară, 1986.
  Constantin Brancu, Din culisele supercampioanei, Tempus SRL, 1994.
  Andrei Vochin, Super Steaua, ProSport, 2001.
  Cătălin Oprișan, Steaua - Legenda unei echipe de fotbal, CSA Steaua, 2008, .

Externe link 
 Officiële website